Sluga ima lahko več pomenov:

 sluga, služabnik za pomoč pri pomožnih delih
 Sluga, priimek
 Sluga naroda, ukrajinska politična stranka